Il singolare  del Club Premium Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Giovanni Lapentti era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Santiago Giraldo.

Carlos Salamanca ha battuto in finale Sebastián Decoud 7–6(4), 6–7(5), 6–4.

Teste di serie

  Santiago Giraldo (semifinali)
  Sebastián Decoud (finale)
  Peter Polansky (quarti di finale)
  Santiago González (quarti di finale)

 Carles Poch-Gradin (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (quarti di finale)
 Vincent Millot (secondo turno)
 Federico Delbonis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Club Premium Open 2009